Tadeusz Kostro (ur. 8 maja 1991 w Lublinie) – polski żużlowiec.

Starty w lidze polskiej

Przypisy 
 

Polscy żużlowcy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Lublinie